Белого́рка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Белогорка — село в подчинение Актюбинской городской администрации, упразднено в 2018 г.
 Белогорка — до 2018 года название села Актау в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Белогорка — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
 Белогорка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Белогорка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Белогорка — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Белогорка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Белогорка — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Белогорка — село в Мокшанском районе Пензенской области.

Украина 
 Белогорка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Белогорка — до 1993 года название села Окняны в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.